Carsten Kadach (1964. január 22.–) német nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1983-ban vizsgázott, 1988-tól a területi ligában vezetett mérkőzéseket, 1996-tól a II. nemzeti liga játékvezetője. 2003-tól nemzetközi asszisztensként lehetőséget kapott, hogy a II. Ligában játékvezetőként szolgáljon. Az aktív nemzeti partbíráskodástól 2009-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Német labdarúgó-szövetség (DFB) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen működött partbíróként. Herbert Fandel állandó segítőjeként szolgált. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2009-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

Konföderációs kupa

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2.

UEFA-Kupa

UEFA-bajnokok ligája

Források 

Német labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek